Elefanteninsel bezeichnet:

 Elephant Island, eine subantarktische Insel
 Elephant Island (Gambia), eine Binneninsel im Gambia-Fluss
 Elephanta (Insel), eine Insel in der Bucht von Mumbai
 Elephantine, eine Nilinsel
 Ko Chang, eine thailändische Insel
 eine Insel in der Maputo-Bucht (Mosambik), s. Elefanteninsel (Mosambik)